Lupoglav je lahko:
 Lupoglav, Žepče (Bosna in Hercegovina)
 Lupoglav, Brckovljani (Hrvaška)
 Lupoglav, Lupoglav (Hrvaška)